ELE - codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Real (Panama)
 ele - codice ISO 639-3 della lingua elepi
 E.L.E. - Extinction-level event